Kees Uittenhout (ontwerper), Nederlands grafisch ontwerper en schrijver
Kees Uittenhout (zwemmer), Nederlands zwemmer